Ballingarry ist der Name von:

 Ballingarry (County Limerick), Ort im County Limerick, Ireland
 Ballingarry (North Tipperary), ein Townland und Gemeinde im Norden des County Tipperary, Ireland.
 Ballingarry (South Tipperary), Ort im Süden des County Tipperary, Ireland.
 Ballingarry Coal Mines, Kohlenmine daselbst